Blad, auch Błąd, ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Błąd (* 1991), polnischer Fußballspieler
 Augusta Blad (1871–1953), dänische Theater- und Filmschauspielerin
 Grażyna Błąd (* 1969), polnischer Ruderer
 Mathias Blad (* 1973), schwedischer Schauspieler und Sänger
 Simon Blad (1818–1896), Berliner Kaufmann
 Tehilla Blad (* 1995), schwedische Schauspielerin

BLAD ist die Abkürzung von
 Bovine Leukozytenadhäsionsdefizienz, einer Erbkrankheit bei Rindern